Santa Maria Madalena (Rio de Janeiro), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Santa Maria Madalena (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro